Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Fernando Meligeni 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Campione)
 Fernando Meligeni (finale)
 Jiří Novák (primo turno)
 Guillermo Cañas (semifinali)

 Michael Tebbutt (primo turno)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Ramón Delgado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1998